

Достик — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Достик — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Достик — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Достик — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Достик — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Достик — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Достик — село, Келеський район, Туркестанська область
 Достик — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Достик — село, Достицький сільський округ, Мактааральський район, Туркестанська область
 Достик — село, Жанажольський сільський округ, Мактааральський район, Туркестанська область
 Достик — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Достик — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Достик — село, Талгарський район, Алматинська область
 Достик — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Достик — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Достик — село, Шардаринський район, Туркестанська область